

Sigle 
 Software development kit – pacchetto per sviluppo applicazioni
 Srpski Dobrovoljacki Korpus – nome precedente dei Serbisches SS-Freiwilligen Korps

Codici 
 SDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sandakan, (Malaysia)